Juana Enríquez (1425-Tarragona, 13 de febrero de 1468), fue esposa de Juan II de Aragón, rey consorte de Navarra por su matrimonio con Blanca I de Navarra, y reina consorte de Aragón (1458-1468), V señora de Casarrubios del Monte, perteneció al importante linaje de los Enríquez, rama ilegítima de los reyes de Castilla. 

Mujer ambiciosa e imperante, era hija de Fadrique Enríquez, almirante de Castilla y de su primera esposa, Marina Fernández de Córdoba también llamada Marina de Ayala, muerta en 1431.

Descendencia 
Fue la segunda esposa de Juan II de Aragón y de Navarra, viudo desde 1441, con quien contrajo matrimonio el 17 de julio de 1447, contando diecinueve años. Tuvieron dos hijos:
 Fernando el Católico (Sos, 10 de marzo de 1452-Madrigalejo, 23 de enero de 1516), rey de Aragón y de Castilla (consorte, con el nombre de Fernando V) desde diciembre de 1474 por su matrimonio en octubre de 1469 con Isabel I la Católica;
 Juana (16 de junio de 1455-1517), segunda esposa de Fernando I de Nápoles, primo bastardo de Fernando II de Aragón

Su actividad política como reina consorte 
La muerte en 1458 del rey Alfonso V de Aragón significó la ascensión al trono de Juan II y su mujer Juana. 

Uno de los más grandes deseos de Juana Enríquez, hacia el que tendió hábilmente su política, fue el matrimonio (en octubre de 1469) de su hijo Fernando, de dieciséis años, con Isabel de Castilla, de unos diecisiete. No pudo verlo realizado pues murió el 13 de febrero de 1468 por complicaciones de cáncer de mama.

Antepasados 

</center>

Referencias 

Reinas consortes de Sicilia del siglo XV
Reinas consortes de Aragón del siglo XV

Reinas consortes de Aragón (con la casa de Trastámara)

Reinas consortes de Navarra

Señores de España del siglo XV

Nobles de España del siglo XV
Nobles de Castilla y León
Casa de Enríquez
Sepultados en el Monasterio de Poblet
Españolas del siglo XV
Nacidos en Medina de Rioseco
Fallecidos en Tarragona
Fallecidos por cáncer de mama
Fallecidos por cáncer en España